Botifarró, botifarra crua de porc
 Boudinage, estructura geològica
 Louis-Eugène Boudin, paisatgista francés